Oj, svijetla majska zoro (literalmente, Oh, brillante alba de mayo) es el himno nacional de Montenegro. Su origen se encuentra en una popular canción folclórica entre los montenegrinos, aunque con diversas variaciones. El himno ha sido criticado por mantener las letras alteradas de Sekula Drljević, antiguo presidente nazi de facto del Estado de Montenegro durante la Segunda Guerra Mundial.

Previamente, a finales del  y principios del , Montenegro mantenía dos himnos: el oficial Ubavoj nam Crnoj Gori (lit. A nuestro hermoso Montenegro) y el popular Onamo, 'namo (lit. Allí, por allí).

Letra

Enlaces externos 
 http://www.njegos.org/past/zora.htm

Símbolos de Montenegro
Montenegro
Música de Montenegro
Composiciones en re menor
Composiciones en fa mayor